Kajar (Dawe)
 Kajar (Gunem)
 Kajar (Lasem)
 Kajar (Tenggarang)
 Kajar (Trangkil)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing